FWD steht als Abkürzung für:
 Freie Wähler Deutschland, eine politische Partei
 Freiwilliger Wehrdienst in der Bundeswehr
 Front Wheel Drive, siehe Frontantrieb
 FWD Corporation, US-amerikanischer Nutzfahrzeug- und Feuerwehrhersteller
 F.W.D.British Four Wheele Drive Motors Ltd., britischer Nutzfahrzeughersteller 
 forwarded (englisch) für 'weitergeleitet', oft im Betreff einer E-Mail
 Alvis FWD, Pkw-Modell mit Frontantrieb (Front Wheel Drive)

Abkürzung